Башня Коско, Коско-тауэр (, ) — 53-этажный гонконгский небоскрёб, по состоянию на 2013 год являлся 20-м по высоте зданием города. Расположен в округе Сентрал-энд-Вестерн, в районе Сёнвань, является частью комплекса Grand Millennium Plaza. Построен в 1998 году в стиле постмодернизама, с учётом традиций практики фэншуй. В здании расположена гонконгская штаб-квартира китайской корпорации China COSCO Shipping.

Примечания

Ссылки 

Небоскрёбы Гонконга
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы, построенные в 1998 году